Zene
 Engedj be! – a C.A.F.B. együttes 1997-ben megjelent dala

Filmművészet
 Engedj be! (Låt den rätte komma in) 2008-as svéd horror
 Engedj be! (Let Me In) 2010-es angol-amerikai horror